Эспаньо́ла (, в переводе «испанская») — топоним, а также название многих объектов.

Топонимы 
 Эспаньола — колониальное (XV-XIX вв.) название острова Гаити, которое до сих пор используется во многих языковых традициях.
 Эспаньола — остров в составе Галапагосского архипелага.
 Эспаньола — город на юго-западе США в штате Нью-Мексико

Наименования 
 «Эспаньола» — газета, выходящая на русском языке в Испании и России.
 «Унион Эспаньола» — футбольный клуб высшей лиги в Чили
 «Эспаньола» — корабль из романа «Остров сокровищ».

См. также 
 
 Вилья Эспаньола
 Эспаньоло